Nicolas Bravo eller Nicolás Bravo kan syfta på:

 Nicolás Bravo (1786–1854), mexikansk politiker och militär

Geografi

Mexiko 

 Nicolás Bravo, Quintana Roo, Othón P. Blanco, 
 Nicolás Bravo, Sinaloa, Culiacán, 
 Nicolás Bravo (kommun), Puebla, 
 Nicolás Bravo, Veracruz, Jalacingo, 
 Nicolás Bravo, Tabasco, Cunduacán, 
 Nicolás Bravo, Ocozocoautla de Espinosa, 
 Nicolás Bravo, Tila, 
 Nicolás Bravo, Oaxaca, Santa María Chimalapa, 
 Nicolás Bravo, Guerrero, Acapulco de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar